Kaiservilla bezeichnet:

 Kaiservilla Bad Ischl
 Kaiservilla Bruckneudorf
 Kaiservilla von Konz